Orencjusz – miał być ojcem Oriencjusza z Auch
 Oriencjusz z Auch – biskup Auch
 Oriencjusz, Eros, Farmacjusz, Firmin, Firmus, cyriak i Longin – męczennicy z Satala

Bibliografia